Ankylosauridae (Ankilosauridi) je bila porodica oklopljenih dinosaura koji su pojavili prije 125 milijuna godina (zajedno s još jednom porodicom ankilosaura, Nodosauridae) i izumrli prije 65 milijuna godina. Nastanjivali su Sjevernu Ameriku, Europu, istočnu Aziju, ali očuvani su primjerci rijetki, većina ih se sastoji od djelića kostiju.

Osobine 

Ankylosauridae su imale sličnu građu tijela kao i svi ostali pripadnici Ankylosauria. Široko, masivno tijelo nosila su četiri kratka i snažna uda, od kojih su zadnji bili dulji od prednjih. Vrat, trup i gornja strana repa bili su prekriveni oklopom koji se sastojao od koštanih ploča, a uz njih su se nalazile izrasline u obliku bodlji i kvrga.

Teški oklop na leđima ankilosaurida i rep koji je pri kraju završavao koštanom toljagom činili su ih sličnim sisavcima gliptodontima (i u manjoj mjeri ogromnim meiolanidnim kornjačama iz Australije). Prisutnost repne toljage je morfološka karakteristika koja se uobičajeno koristi za razlikovanje ankilosaurida od svojih bliskih srodnika, nodosaurida, koji je nisu imali, iako je nisu imali ni mnogi primitivni ankilosauridi. Za razliku od nodosaurida, ankilosauridi nisu imali upadljive bodlje u predjelu ramenog pojasa. Razlikuju se od njih i prema građi lopatice, koja kod ankilosaurida nema izraslinu.

Lubanja ankilosaurida je u odnosu na lubanju nodosaurida bila šira i imala je trokutni oblik. Dvije koštane izrasline iza očnih šupljina i na obrazima bile su velike i piramidalnog oblika, dok su kod nodosaurida bile tupe i zaobljene. Neke napredne vrste imale su oklop čak i na očnim kapcima. Kao i kod svih pripadnika Ankylosauria zubi su bili maleni i u obliku lista, prilagođeni hranjenju biljkama. Nalazili su se sa strane usta i u donjoj čeljusti, duboko postavljeni u nju. Gornja strana lubanje bila je zaštićena koštanim oklopom. Na prednjem dijelu njihove glave nalazio se bezubi kljun (usporediv s kljunom današnjih ptica).

Paleobiologija 
Široka čeljust ankilosaurida ukazuje na to da se oni nisu specijalizirali za ishranu samo određenim biljkama, već su bili oportunistični po tom pitanju. Repna toljaga je vjerojatno služila za obranu od grabežljivaca, ali prema mišljenju nekih znanstvenika moguće je da je služila i za borbu sa suparicima u parenju. Thulborn je smatrao da je toljaga grabežljivcima odvlačila pažnju od glave, ali ovu je pretpostavku nemoguće provjeriti. Način života ankilosaurida je na mnogo načina bio sličan onome kod ostalih pripadnika infrareda Ankylosauria.

U jednom istraživanju objavljenom 2009. godine znanstvenici su CT skeniranjem toljaga i mjerenjem slobodnih repnih kralježaka izračunali silu koju su ankilosauridi mogli vršiti udarcem toljagom. Zaključeno je da su jedinke s velikim toljagama (iznad 500 mm dužine) mogle izazvati lomljenje kostiju, dok on s manjim toljagama nisu. Zaključeno je također da slobodni kralješci nisu bili vrlo pokretljivi okomito, ali su se vodoravno mogli pomicati za oko 100°.

Klasifikacija

Taksonomija 
Polacanthidae (polakantidi) se ponekada uključuju kao potporodica ankilosaurida, Polacanthinae. Filogenetske analize iz 2000., međutim, pokazuju da polakantidi formiraju ili prirodnu grupu izvan ankilosaurida ili neprirodnu grupu primitivnih ankilosaura.

Sljedeća taksonomija koristi rangove prema Bentonu (2004.). Niže je navedena taksonomska podjela prema Thompsonu et al. iz 2011., osim ako nije drugačije naznačeno.

 Porodica Ankylosauridae
 Aletopelta
 Cedarpelta
 Gobisaurus
 Liaoningosaurus
 Minmi
 Shamosaurus
 Potporodica Ankylosaurinae
 Ahshislepelta
 Ankylosaurus
 Crichtonsaurus
 Dyoplosaurus
 Euoplocephalus
 Minotaurasaurus
 Nodocephalosaurus
 Pinacosaurus
 Saichania
 Shanxia
 Talarurus
 Tarchia
 Tianzhenosaurus
 Tsagantegia
 Zhongyuansaurus

Filogenija 
Brown je 1908. prvi put dao naziv porodici Ankylosauridae i definirao ih je kao "sve ankilosaure koji su u bližem srodstvu s rodom Ankylosaurus nego Panoplosaurus". Sereno (2005.) ju je redefinirao kao: najinkluzivniji kladus koji sadrži Ankylosaurusa magniventrisa, ali ne i Panoplosaurusa mirusa. Nopcsa je 1918. prvi put dao naziv potporodici Ankylosaurinae, a 1998. godine ih je Sereno definirao kao "sve ankilosauride koji su u bližem srodstvu s rodom Ankylosaurus nego s rodom Shamosaurus". Sereno (2005.) ju je redefinirao kao: najinkluzivniji kladus koji sadrži Ankylosaurus magniventris, ali ne Gargoyleosaurus parkpinorum, Minmi paravertebra ili Shamosaurus scutatus. Kladogram niže slijedi najbolje riješenu topologiju iz jedne analize koju su 2011. proveli paleontolozi Richard S. Thompson, Jolyon C. Parish, Susannah C. R. Maidment i Paul M. Barrett.

Literatura 

 Dinosaurs and other Prehistoric Creatures, edited by Ingrid Cranfield (2000.), Salamander books, str. 250. – 257.
 
 Kirkland, J. I. (1996). Biogeography of western North America's mid-Cretaceous faunas - losing European ties and the first great Asian-North American interchange. J. Vert. Paleontol. 16 (Suppl. to 3): 45A

Vanjske poveznice 
 Ankylosauridae, pristupljeno, 19. svibnja 2014.
 Ankylosauridae na projektu Tree of Life, pristupljeno, 19. svibnja 2014.

 
Ankylosauria